La dénomination Ciboule de Saint-Jacques peut désigner des plantes différentes :
 Allium lusitanicum
 Allium x cornutum